Сельваццано-Дентро () — коммуна в Италии, располагается в провинции Падуя области Венеция.

Население составляет 19 175 человек, плотность населения составляет 1009 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 35030. Телефонный код — 049.

Покровителем населённого пункта считается Архангел Михаил.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта